Ян-Улаф «Уве» Гран (; 9 мая 1943, Ю — 11 июля 2007, Алингсос, Швеция) — шведский футболист, играл на позиции нападающего в клубах «Эльфсборг», «Грассхоппер», «Лозанна» и «Эргрюте», и в национальной сборной Швеции.

Клубная карьера 
Во взрослом футболе дебютировал в 1961 году выступлениями за команду клуба «Эльфсборг», в которой провёл четыре сезона.
С 1965 года игрок швейцарского клуба «Грассхоппер», играл в нём до 1971 года. С 1971 по 1973 годы был игроком Лозанны. В 1973 вернулся в клуб «Грассхоппер», и в том же году, стал лучшим бомбардиром Швейцарской Суперлиги.

В 1976 году вернулся в Швецию, где и завершил профессиональную игровую карьеру в клубе «Эргрюте».

Выступления за сборную 
В 1962 году дебютировал в официальных матчах в составе национальной сборной Швеции. В течение карьеры в национальной команде, которая длилась 14 лет, провёл в форме главной команды страны 45 матчей, забив 8 голов.

В составе сборной был участником чемпионата мира 1970 года в Мексике и чемпионата мира 1974 года в ФРГ.

Примечания

Ссылки 
 Статистика выступлений на сайте national-football-teams.com
 Профиль игрока

Футболисты Швеции
Игроки сборной Швеции по футболу
Игроки ФК «Эльфсборг»
Игроки ФК «Грассхоппер»
Игроки ФК «Лозанна»
Игроки ФК «Эргрюте»